Федеральное собрание (, , , ) — парламент Швейцарии, состоящий из двух равноправных палат — Совета кантонов (46 членов) и Национального совета (200 членов). Находится в Федеральном дворце в Берне.

Основные функции 
 На совместном заседании обеих палат Федерального собрания избираются члены Федерального совета, президент и вице-президент, федеральные судьи, канцлер и командующий армией (в случае кризиса или войны). 
 Федеральное собрание рассматривает прошения о помиловании, осуждённых федеральным судом.
 Наряду с Федеральным советом и Верховным судом, Федеральное собрание является одной из трёх ветвей власти в стране и выполняет функции законодательного органа.

Комитеты 
Законодательные комитеты:
 Комитет по иностранным делам,
 Комитет по науке, образованию и культуре,
 Комитет по вопросам социального обеспечения и здравоохранения,
 Комитет по охране окружающей среды, территориальному планированию и энергетике,
 Комитет по безопасности,
 Комитет по транспорту и телекоммуникациям,
 Комитет по вопросам экономики и налогообложения,
 Политический комитет,
 Правовой комитет,
 Комитет общественных работ.
Существуют также несколько наблюдательных комитетов и Комитет по помилованию.

Палаты

Совет кантонов 

В состав верхней палаты Федерального собрания входят 46 членов, по два от каждого кантона и по одному от полукантонов независимо от их численности населения. 

Каждый кантон сам выбирает процедуру для избрания своего представителя. В кантоне Юра используется пропорциональная система выборов, в остальных кантонах депутаты избираются большинством голосов.

Национальный совет 

Нижняя палата парламента представлена 200 членами, избираемых народом. Выборы в Национальный совет проводятся каждые четыре года по пропорциональной системе. Каждый кантон является избирательным округом, который избирает по крайней мере одного депутата в пропорции к численности населения, даже если его население составляет ниже среднего национального уровня населения на одно место (которое составляет 38 000 на конец 2007 года). Таким образом, Цюрих имеет 34 места, Аппенцелль-Иннерроден, Аппенцелль-Ауссерроден, Гларус, Нидвальден и Обвальден имеют каждый по одному.

См. также 
 Политическое устройство Швейцарии
 Федеральный совет Швейцарии

Ссылки 

 Официальный сайт Федерального собрания 
 Сайт об истории Федерального собрания 

Государственное устройство Швейцарии
Швейцария